David Michaels (Дэвид Майклз) — псевдоним для авторов романов из серии Splinter Cell, EndWar, и Ghost Recon, все эти серии были созданы Ubisoft Entertainment и разработаны в соответствии с лицензией Ubisoft Tom Clancy. Серии романов начинались как игры для различных консольных систем и ПК.

Первые два романа Splinter Cell были написаны Реймондом Бенсоном, однако в 2006 году, Бенсон заявил, что он закончил работать с романом Tom Clancy’s Splinter Cell: Operation Barracuda и что следующие романы будут написаны под тем же псевдонимом, но другими авторами.

Книги

Splinter Cell 
 Tom Clancy’s Splinter Cell (2004)
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Operation Barracuda (2005)
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Checkmate (2006)
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Fallout (2007)
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction (2009)
 Tom Clancy’s Splinter Cell: Endgame (2009)

Ghost Recon 
 Tom Clancy’s Ghost Recon (2008)
Tom Clancy's Ghost Recon: Combat Ops (2011)

H.A.W.X 
 Tom Clancy’s H.A.W.X. (2009)

EndWar 
 Tom Clancy’s EndWar (2008)
 Tom Clancy’s EndWar: The Hunted (2011)
 EndWar: The Missing (2013)

Примечания 

Splinter Cell
Литераторы, известные под псевдонимами
Коллективные псевдонимы